Чемпионат Египта по футболу 1966/1967 — 17-й чемпионат Египта, проходивший с 30 сентября 1966 года по 7 мая 1967 года.

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Египта 1966/1967 на angelfire.com
 Чемпионат Египта 1966/1967 на rsssf.com

Чемпионат Египта по футболу
Египет
Египет
1966 год в Египте
1967 год в Египте